Чемпионат Дании по шахматам 1982 проходил в Вайле.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1982
 DM-Omkamp 1 1982
 DM-Omkamp 2 1982

Чемпионаты Дании по шахматам
1982 год в шахматах
Спорт в Дании в 1982 году
Вайле